Brasilicereus phaeacanthus, (Gürke) Backeb.es una especie de planta con flor de la familia de las cactáceas.

Distribución 
Es endémica de Bahia en Brasil. Su hábitat está conformado por montes  subtropicales o tropicales secos.

Descripción
Brasilicereus phaeacanthus crece generalmente ramificada desde la base, más o menos erguida, a veces se inclinada, con un diámetro de 4 a 9 centímetros y alcanza una altura de hasta 4 metros. Tiene de 8 a 13 costillas bajas y estrechas. Las areolas están cubiertas de lana blancuzca, con 1 a 3 espinas centrales de color marrón amarillento que miden hasta 3 cm. Las 10 a 12 espinas radiales son amarillentas de 10 a 15 milímetros de largo. Las flores son de color blanco-verde y miden hasta 6.5 cm de largo y tienen un diámetro de 6 cm. Su tubo  se curva ligeramente hacia arriba. Los pequeños frutos alcanzan hasta 1,5 centímetros de diámetro.

Taxonomía
Brasilicereus phaeacanthus fue descrita por (Gürke) Backeb. y publicado en Die Cactaceae 2: 50. 1941.
Etimología
Brasilicereus: nombre genérico que significa "el Cereus de Brasil".

phaeacanthus: epíteto latino que significa "con espinas grises".
Sinonimia
Cereus phaeacanthus
Cephalocereus phaeacanthus
Pilocereus phaeacanthus
Brasilicereus breviflorus
Cereus phaeacanthus var. breviflorusBrasilicereus phaeacanthus en Cactiguide

 Referencias 

 Enlaces externos 

 Imagen en Plantes et botanique''.

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Brasilicereus&species=phaeacanthus

phaeacanthus
Flora de Brasil
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1941
Plantas descritas por Gürke
Taxones descritos por Curt Backeberg